Název Williamsburg nese několik míst ve Spojených státech amerických:

 Williamsburg (Brooklyn) – čtvrť Brooklynu
 Williamsburg Bridge – most spojující Manhattan s Brooklynem
 Williamsburg (Iowa) – město v Iowě
 Williamsburg (Kansas) – město v Kansasu
 Williamsburg (Kentucky) – město v Kentucky
 Williamsburg (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Williamsburg (Virginie) – město ve Virginii

Externí odkazy